Franzendorf steht für:

 Franzendorf (Gemeinde Ludmannsdorf), Ortschaft von Ludmannsdorf, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Františkov u Liberce (Franzendorf über Reichenberg), Stadtteil von Liberec, Tschechien

Siehe auch:
 Franzdorf
 Franzensdorf